Reifende Jugend ist der Titel von zwei Filmen:

 Reifende Jugend (1933) und
 Reifende Jugend (1955).